Il singolare del torneo di tennis Nichirei International Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Mary Pierce che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Mary Pierce (campionessa)
 Kimiko Date (secondo turno)
 Gabriela Sabatini (semifinali)

 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Assente
 Amy Frazier (quarti di finale)
 Naoko Sawamatsu (quarti di finale)
 Marianne Werdel-Witmeyer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1995